Кессених — немецкая фамилия:

Известные носители:
 
 Кессених, Владимир Николаевич (1903—1970) — советский радиофизик.
 Кессених (Бородаевская), Мария Борисовна (1911—1994) — советский геолог.

Двойная фамилия
 Кессених-Графемус, Луиза (1786—1852) — прусский уланский вахмистр, участница войны с Наполеоном (1812—1815), с 1817 года жила в Санкт-Петербурге.